Mlądz (powiat lwówecki)
 Mlądz (Otwock)